Areeiro (Métro de Lisbonne)  est une station du métro de Lisbonne.
 Pico do Areeiro est un sommet de l'île de Madère.
 Praça do Areeiro est une place de Lisbonne (maintenant renommée Praça Francisco Sá Carneiro).